Résultats détaillés de l'édition 2005 du tournoi de tennis professionnel Internationaux de France de tennis remportés par Rafael Nadal chez les hommes et par Justine Henin-Hardenne chez les femmes.

Faits marquants 
Il s'agit de la première participation de Rafael Nadal à Roland-Garros. C'est la sixième fois en treize ans qu'un joueur espagnol s'impose dans le tableau masculin du tournoi parisien. Son adversaire en finale, l'Argentin Mariano Puerta, sera quelques mois plus tard contrôlé positif et suspendu pour dopage.

Chez les femmes, la Belge Justine Henin-Hardenne remporte pour la deuxième fois les Internationaux de France, après son succès en 2003. En finale, elle balaye en deux sets la Française Mary Pierce, victorieuse en 2000.

31 ans après sa toute première victoire en grand chelem à Roland Garros 1974, l'éternelle Martina Navrátilová (associée à Leander Paes) échoue en finale du double mixte face à Daniela Hantuchová et Fabrice Santoro.

Palmarès 

 Le Prix Citron est décerné à la Russe Maria Sharapova.
 Le Prix Orange est décerné au Suisse Roger Federer.
 Le Prix Bourgeon est décerné à l'Espagnol Rafael Nadal.

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Têtes de série

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double dames des Internationaux de France
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

2005
France
France
Tennis en France en 2005
Tennis en mai 2005
Tennis en juin 2005